Tjaden ist der Familienname folgender Personen:

 Enno Johann Heinrich Tjaden (1722–1781), ostfriesischer Jurist und Wissenschaftshistoriker
 Heinz-Peter Tjaden (* 1949), deutscher Redakteur und Schriftsteller
 Hermann Tjaden (1861–1952), deutscher Arzt
 Karl Hermann Tjaden (1935–2021), deutscher Soziologe und Politikwissenschaftler 
 Margarete Tjaden-Steinhauer (* 1936), deutsche Soziologin und Politikwissenschaftlerin
 Walter Tjaden (1906–1985), deutscher Tontechniker und Produktionsleiter

Siehe auch:
 Tiaden